Власовица, Власиха — река в России, протекает в Юрьянском районе Кировской области. Устье реки находится в 12 км по левому берегу реки Великая. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в урочище Веретены севернее села Медяны (центр Медянского сельского поселения). Течёт на запад, притоки Зоновка, Чернушка (правые); Шохра (левый). Впадает у деревни Храмушины в разлив на реке Великой, образованный плотиной недействующей Никольской ГЭС.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034549
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103454
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Великой (приток Вятки)
Реки Юрьянского района